Bíró Barbara (1995. május 11. –) válogatott magyar labdarúgó, kapus.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2006 és 2012 között a Nyírbátori FC, 2012 és 2015 között az Újpesti TE labdarúgója volt. 2015–16-ban a Viktória FC csapatához szerződött. 2022 óta a Ferencváros hálóőre.

A válogatottban 
2014 novemberében egy felkészülési mérkőzésen, Észak-Macedónia ellen mutatkozott be a válogatottban.

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az Újpest FC női labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói